Raul Mihai Popa (ur. 9 listopada 1997 w Zărnești) – rumuński biegacz narciarski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Mieszka w Poiana Mărului.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Rumuńscy biegacze narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997